Claude Klimek (1956-), footballeur français
 István Klimek (1913-1988), joueur international de football roumain d'origine hongroise 
 Johnny Klimek (1962-), compositeur australien
 Ludwik Klimek (1912-1992), peintre français d'origine polonaise